On en parle est une émission de radio suisse, lancée sur La Première en 1999.

Elle est diffusée .

Son audience moyenne est de  en 2019.

Références

Lien externe 
 Site officiel

Émission de radio depuis la Suisse
Émission sur La Première (Suisse)